Le district de Huangpu (黄埔) est une subdivision administrative de la ville de Guangdong (Canton) dans la province du Guangdong en Chine ;
 Le district de Huangpu (黄浦) est une subdivision administrative de la municipalité de Shanghai en Chine ;
 Le Huangpu est une rivière s'écoulant à travers Shanghai ;
 L'Académie de Huangpu ou Whampoa est une académie militaire établie en 1924 dans les environs de Canton.
 Le traité de Huangpu ou de Whampoa est un traité de commerce conclu à Canton en 1844 entre l'Empire chinois et la France.

Homonymie de toponyme